Cooperstown – Dakota del Nord
 Cooperstown – New York
 Cooperstown – Pennsylvania
 Cooperstown – Wisconsin